Pojem Samar může označovat:
 Samar (Izrael), vesnice v jižním Izraeli.
 Samar (ostrov), ostrov na Filipínách.
 Samar (jméno), arabské ženské i mužské křestní jméno.
 Bitva u ostrova Samar, námořní bitva za druhé světové války poblíž ostrova Samar, čtvrtá fáze Bitvy u Leyte.

Externí odkazy